Карт-бла́нш ( — «біла картка») — чистий бланк, підписаний особою, яка надає іншій особі право заповнити його. У переносному значенні: необмежені повноваження.

У культурі 
 Карт-бланш (видавництво) — книжкове видавництво у Тернополі
 Carte blanche — музичний альбом 1997 року французького виконавця Рашида Таха
 Carte Blanche — музичний альбом американського репера Phat Kat

Див. також 
 Карт Бланш Україна, компанія, розробник та дистриб'ютор карт України для GPS-навігації

Література 
 В. М. Матвієнко. Карт-бланш // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. /Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К: Знання України, 2004 — Т.1 — 760с. ISBN 966-316-039-X

Посилання 
 Карт-бланш  // 

Французькі слова і фрази